Distretto di Mansa: distretto dello Stato del Punjab (India);
Distretto di Mansa: distretto della provincia di Luapula (Zambia).